El Condado de Cowley es el nombre asignado a dos condados:

 Condado de Cowley (Kansas) en Estados Unidos.
 Condado de Cowley (Nueva Gales del Sur) en Australia.